Émérance Dubas, réalisatrice française ;
 Marie Dubas(1894-1972), comédienne et chanteuse française ;
Homonymie de patronyme